Trolls (spel) uit 1992
Trolls (film) uit 2016
Trolls (album), het bijbehorende album